Аннет Келлерман (1886—1975) — австралійська професійна плавчиня, актриса і письменниця.
 Барбара Келлерман ( 1949) — британська теле- й кіноакторка.
 Бернгард Келлерман (1879—1951) — німецький письменник і поет.
 Бертольд Келлерман (1853—1926) — німецький піаніст.
 Джессі Келлерман ( 1978) — американський письменник.
 Джонатан Келлерман ( 1949) — американський письменник детективного жанру, психолог за фахом. Отримав престижні літературні премії Едгара По і Ентоні.
 Франсуа Келлерман (1735—1820) — французький воєначальник Революційних війн, при Наполеоні — почесний маршал Франції.
 Франсуа Етьєн Келлерман (1770—1835) — французький полководець, дивізійний генерал, граф, 2-й герцог де Вальмі, пер Франції, учасник революційних і наполеонівських воєн.

 23270 Келлерман — астероїд головного поясу.
Німецькі прізвища